Forsythe kan syfta på:

 Forsythe (efternamn)
 Forsythe Racing

Se även 
 Forsyth
 Forsytesagan